Долгоруковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калининградская область
 Долгоруковское сельское поселение — входит в Багратионовский район

Липецкая область
 Долгоруковское сельское поселение — входит в Долгоруковский район